Das Herreneinzel der  US Open 1969 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Das Finale bestritten Rod Laver und Tony Roche, welches Laver in vier Sätzen gewann. Dies war sein zweiter Triumph bei den US Open und sein elfter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1969